Тази статия представлява списък на най-високите върхове в Русия. Сред планинските масиви в Русия са Голям Кавказ, Урал, Алтай, Верхоянски хребет, Западен и Източен Саян, Черски хребет и Сихоте Алин. Най-високата точка на Русия е връх Елбрус в Голям Кавказ (5642 метра).

В списъка са включени всички върхове с височина над 4000 метра. Броят им е 72, от които 67 са в Голям Кавказ, два в Алтай и три в Камчатка.

Почетен знак за покоряване на десетте най-високи върха на Русия 
За покоряването на десетте най-високи върха на Русия са създадени почетните знак и звание „Снежен леопард“. . Първият алпинист, постигнал това е Алексей Букинич. .

Източници

Външни препратки 
  Списък на 2000 върхове в Русия с координати

Списъци за Русия